Di Leo ist der Familienname folgender Personen:

 Accursio Di Leo (1917–1997), italienischer Schauspieler
 Fernando Di Leo (1932–2003), italienischer Regisseur und Drehbuchautor
 Lia Di Leo (1924–2006), italienische Schauspielerin
 Matthew Di Leo (* 1995), kanadischer Automobilrennfahrer
 Nicola Di Leo (* 1960), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Paul Di Leo (* 1965), US-amerikanischer Bassist